Лоуренс Вайнгартен (; 30 декабря 1897 — 5 февраля 1975) — американский кинопродюсер Metro-Goldwyn-Mayer. Он получил премию Ирвинга Тальберга в 1974 году. Вайнгартен умер от лейкемии в 1975 году в возрасте 77 лет.

Избранная фильмография 
 1929 — Бродвейская мелодия / The Broadway Melody
 1931 — Тротуары Нью-Йорка / Sidewalks of New York
 1934 — Седи МакКи / Sadie McKee
 1935 — Епископ плохо ведет себя / The Bishop Misbehaves
 1935 — Рандеву / Rendezvous
 1936 — Оклеветанная / Libeled Lady
 1937 — День на скачках / A Day at the Races
 1939 — Балалайка / Balalaika
 1940 — Я беру эту женщину / I Take This Woman
 1940 — Я люблю тебя снова / I Love You Again
 1949 — Ребро Адама / Adam’s Rib
 1952 — Приглашение / Invitation
 1952 — Пэт и Майк / Pat and Mike
 1953 — Актриса / The Actress
 1954 — Рапсодия / Rhapsody
 1955 — Я буду плакать завтра / I’ll Cry Tomorrow
 1957 — Не подходи к воде
 1958 — Кошка на раскалённой крыше / Cat on a Hot Tin Roof
 1961 —  / The Honeymoon Machine
 1962 — Период адаптации / Period of Adjustment

Примечания

Ссылки 

Лауреаты награды имени Ирвинга Тальберга